Pseudolaophonte är ett släkte av kräftdjur som beskrevs av A. Scott 1896. Pseudolaophonte ingår i familjen Laophontidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Hoppkräftor
Pseudolaophonte